Anglès – comune spagnolo in provincia di Girona
Anglès – comune francese nel dipartimento del Tarn

Altri progetti